Кобельков — фамилия; имеет женскую форму Кобелькова.
 Кобельков, Георгий Михайлович (род. 1947) — советский и российский математик, специалист в области численных методов решения задач математической физики.
 Кобельков, Николай Васильевич (1851—1933) — известный цирковой артист, владелец луна-парка в Пратере.